Sophie von Braunschweig-Lüneburg ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Braunschweig-Lüneburg (1563–1639) Prinzessin aus dem Haus Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach sowie Herzogin von Jägerndorf
 Sophie von Pommern (1370–1406) pommersche Herzogstochter aus dem Greifenhause und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg
 Sophie von der Pfalz (1630–1714) durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg